Аполіпоротеїн B () – білок, який кодується геном APOB, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 4 563 амінокислот, а молекулярна маса — 515 605.

Задіяний у таких біологічних процесах як метаболізм ліпідів, транспорт, метаболізм холестеролу, транспорт ліпідів, метаболізм стероїдів, метаболізм стеролів. 
Білок має сайт для зв'язування з з молекулою гепарину. 
Локалізований у цитоплазмі.
Також секретований назовні.

Білкові ізоформи 
Основний білок, який утворюється при експресії гену APOB має молекулярну масу близько 100 кДа, синтезується в печінці й відповідає за обмін ліпідів, перебуваючи у складі ліпопротеїдів великої і низької щільності в плазмі крові. Механізм редагування мРНК аполіпопротеїну B призводить до появи меншої ізоформи ApoB-48 (масою 48 кДа), яка секретується клітинами тонкого кишечнику.

Історія відкриття 
Група американських вчених із Техасу досліджувала як саме один ген дає дві різні білкові ізоформи. Перша ізоформа за амінокислотною послідовністю збігалася з теоретично передбаченою з нуклеотидів гену APOB, тоді як ApoB-48 хоча й мала антигенні властивості N-кінцевої ділянки першої, проте значно відрізнялася за функцією. Аналіз мРНК у печінці й кишечнику виявив наявність повних транскриптів гену ApoB, але в кишечнику цитозин у 6457 положенні було замінено на урацил. Така заміна в цьому місці перетворювала кодон ЦАА, що кодує амінокислоту глутамін, на триплет УАА, що є одним зі стоп-кодонів. Це призводило до припинення трансляції білку й утворення вкороченої молекули ApoB-48. Автори дослідження висунули гіпотезу про відкриття унікального механізму зміни транскрипції. У подальшому було описано цілу систему дезамінування цитозинів у мРНК після транскрипції.

Механізм редагування РНК 
Головним ферментом, який бере участь у редагуванні РНК шляхом дезамінування цитидину, в хребетних тварин є цитидиндезаміназа, яка кодується геном APOBEC1. Цей фермент редагує вже зрілі мРНК в ядрі. Для редагування необхідний білковий комплекс, до якого окрім APOBEC1 входить білок ACF (), допоміжний фактор APOBEC1 і ще деякі білки. Цей комплекс розпізнає ділянку РНК у 30-40 нуклеотидів, яка утворює шпильку, причому цільовий цитозин міститься в «голівці» (неспареній ділянці) цієї шпильки. Білок ACF виконує адапторну функцію, забезпечуючи контакт дезамінази з РНК. Комплекс розпізнає послідовність UUUN(A/U)U, яка має міститися далі за сайтом редагування та перетинається з якірною послідовністю, до якої приєднується молекула ACF.

мРНК аполіпопротеїну B є основною мішенню дії ферменту APOBEC1, який експресується переважно у кишечнику людини та додатково у печінці інших видів ссавців.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Аполіпопротеїни